Mahazoarivo – comune del distretto di Fandriana, Madagascar
 Mahazoarivo – comune del distretto di Fianarantsoa II, Madagascar
 Mahazoarivo – comune del distretto di Isandra, Madagascar
 Mahazoarivo – comune del distretto di Vohipeno, Madagascar
 Mahazoarivo – comune del distretto di Vondrozo, Madagascar